FBXL16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 479 амінокислот, а молекулярна маса — 51 658.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки